Andy Wallace (geluidstechnicus), een beroemd geluidstechnicus.
 Andy Wallace (coureur), een oud-autocoureur.
 Andy Wallace (darter), een darter uit Schotland.